

Финал Кубка Украины по футболу 2004 — финальный матч тринадцатого розыгрыша Кубка Украины по футболу, который состоялся 30 мая 2004 года на национальном спортивном комплексе «Олимпийский» в Киеве. В матче встретились днепропетровский «Днепр» и донецкий «Шахтёр». Победу одержала донецкая команда со счётом 2:0, заработав, таким образом, пятый, в своей истории, Кубок Украины. За «Шахтёр» отличились Алексей Белик и Анатолий Тимощук (1-я и 88-я минуты матча соответственно).

Путь к финалу 

Оба клуба начали выступления с 1/32 финала

Отчёт о матче

Статистика

Факты 
 Данный матч — третий финал кубка Украины для «Днепра». Третий раз днепропетровская команда в финале играла против «Шахтёра» и третий раз проиграла

Ссылки 
 Протокол матча на официальном сайте ФФУ

Футбол на Украине в сезоне 2003/2004
2004
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Матчи ФК «Днепр» Днепр
Футбольные соревнования в Киеве
События 30 мая
Май 2004 года